АЭС Дампьер () — действующая атомная электростанция в центральной части Франции в регионе Центр — Долина Луары. 

Станция расположена на берегу реки Луара на территории коммуны Дампьер-ан-Бюрли в департаменте Луаре в 55 км на юго-восток от Орлеана.

АЭС состоит из 4 энергоблоков с реакторами с водой под давлением (PWR) CP1 разработки Framatome мощностью 937 МВт каждый.

Станция в год вырабатывает 25 млрд. кВт энергии, покрывая 5% всей потребности в электроэнергии страны и три четверти потребностей Парижа.

Для охлаждения технического оборудования станция пользуется большим количеством воды, поэтому она расположена на реке Луара.

Информация об энергоблоках

Примечания 

Дампьер
EDF